Piaggesi – abitanti di Piagge
Piaggesi – abitanti di Rio Marina